Тобо́льський провулок — назва провулків у населених пунктах країн колишнього СРСР, на честь міста Тобольськ.

Тобольський провулок — провулок у Києві.

Тобольський провулок — провулок у Москві.

Провулки